Paraoánu Aranka (Szőny, 1974. október 29. –) válogatott labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban
1987-től a Ferencvárosi László Kórház játékosa volt. Az 1988–89-es bajnokcsapat tagja volt. A magyar női válogatott csúcstartója volt 83 mérkőzéssel 2011 augusztus 25-ig, amikor Pádár Anita 84. alkalommal pályára lépett a válogatottban.

A válogatottban
1991 és 2007 között 83 alkalommal szerepelt a válogatottban és 11 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1988–89, 1993–94, 1994–95, 2006–07, 2007–08
 2.: 1991–92, 1992–93, 1999–00
 3.: 1989–90, 1990–91
 az év női labdarúgója: 2001, 2003, 2005, 2007

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 
 
 

1974-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A László Kórház labdarúgói
A Femina labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Szőnyiek